El término Grachovka puede referirse a:

Ríos 

 Río Grachovka, río del krai de Stávropol, en el sur de Rusia, afluente del río Kalaus.

Rusia 

Grachovka (Baskortostán), localidad de la república de Baskortostán (Rusia).
Grachovka (Bélgorod), localidad del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Grachovka (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado (Rusia).
Grachovka (Mosalsk, Kaluga), localidad del raión de Mosalsk del óblast de Kaluga (Rusia).
Grachovka (Shchukov, Kaluga), localidad del raión de Shchukov del óblast de Kaluga (Rusia).
Grachovka (Krasnodar), localidad del krái de Krasnodar (Rusia).
Grachovka (Usmán, Lípetsk), localidad del raión de Usmán del óblast de Lípetsk (Rusia).
Grachovka (Volovo, Lípetsk), localidad del raión de Volovo del óblast de Lípetsk (Rusia).
Grachovka (Krasnogvardeiski, Oremburgo), localidad del raión Krasnogvardeiski del óblast de Oremburgo (Rusia).
Grachovka (Sásovo, Oremburgo), localidad del raión de Sásovo del óblast de Oremburgo (Rusia).
Grachovka (Kurmanáyeva, Oremburgo), localidad del raión de Kurmanáyeva del óblast de Oremburgo (Rusia).
Grachovka (Ponomariovka, Oremburgo), localidad del raión de Ponomariovka del óblast de Oremburgo (Rusia).
Grachovka (Ponomariovka, Oremburgo), localidad del raión de Ponomariovka del óblast de Oremburgo (Rusia).
Grachovka (Riazán), localidad del óblast de Riazán (Rusia).
Grachovka (Kinel, Samara), localidad del raión de Kinel del óblast de Samara (Rusia).
Grachovka (Koshki, Samara), localidad del raión de Koshki del óblast de Samara (Rusia).
Grachovka (Kinel, Samara), localidad del raión de Krasni Yar del óblast de Samara (Rusia).
Grachovka (Stávropol), localidad del krái de Stávropol (Rusia).
Grachovka (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk (Rusia).